

Presentación Previa 
La pareja croata Marin Draganja y Mate Pavić fueron los campeones defensores, pero perdieron en las semifinales ante la pareja germano-australiana Andre Begemann y Matthew Ebden.

La pareja  mexicana César Ramírez y Miguel Ángel Reyes-Varela ganaron el título, derrotando a Andre Begemann y Matthew Ebden en la final, 6–4, 6–2.

Cabezas de serie 
 Marin Draganja /  Mate Pavić (Semifinales)
 Purav Raja /  Divij Sharan (Primera ronda)
 Andre Begemann /  Matthew Ebden (FINAL)
 Samuel Groth /  Chris Guccione (Primera ronda)

Cuadro

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Guadalajara 2014